Акша:

Казахстан 
 Акша — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Акша — село в Акшинском районе Забайкальского края.
 Акша — река в России, протекает в Нижегородской области.
 Акша — река в Забайкальском крае.

Прочее  
 Акша — денежная единица Тувинской Народной Республики (1921—1944).